Nortensi – abitanti di Santa Luzia do Norte
Nortensi – abitanti di São José do Norte